Dziewicza Góra – wzgórze na Pojezierzu Wielkopolskim, położone w woj. wielkopolskim
 Dziewicza Góra – wzniesienie Wzgórz Szymbarskich, położone w woj. pomorskim
 Dziewicza Góra – domniemane grodzisko w miejscowości Horodyszcze koło Chełma
 Dziewicza Góra – osada leśna w gminie Czerwonak

Zobacz też 
 Dziewcza Góra